

Géographie 
 Occident, le point cardinal ouest.
 Occident, une conception géopolitique.
 Occident chrétien, l'association entre l'Occident et le christianisme.
 Empire romain d'Occident, le royaume issu du partage de l'Empire romain en 395.
 Occident, la région formée de trois États du Mexique.

Histoire 
 Bel occident est une expression qui désigne le monde des morts et les nécropoles ainsi qu'une épithète de la déesse Hathor dans ses fonctions de divinité funéraire.

Culture 

 Occident, revue littéraire hongroise qui a paru entre 1908 à 1941.
 L'Occident (Eye For Eye), un film d'Albert Capellani, sorti en 1918.
 L'Occident, un film français d'Henri Fescourt, sorti en 1938.
 Occident, film roumain réalisé en 2002 par Cristian Mungiu.

Autres 
 Occident, un groupuscule politique français d'extrême droite.